Aigo (, «Патриот») — китайская компания высокотехнологичной электроники, основанная в 1993 году как Aigo Digital Technology Ltd (Aigo).

О компании 
В настоящее время в Aigo насчитывается около 1900 сотрудников в 17 дочерних компаниях и региональных представительствах в Гонконге, США, Сингапуре, Франции и в ряде других городов. Продукция от Aigo включает в себя мобильные устройства хранения данных, мультимедийные плееры, компьютерные периферийные устройства и т. д.

В 2007 году Aigo представила первый в мире MP5-плеер, который может непосредственно проигрывать RMVB файлы, это установило новый стандарт в области портативных медиаплееров. В области цифровых камер Aigo является единственным существующим китайским брендом. Aigo также является первым китайским брендом высоких технологий, который сотрудничает с Олимпийским музеем в Лозанне. 18 июня 2009 года Aigo официально подписала сотрудничество с Manchester United и открыла новую эру стратегического сотрудничества между известными международными брендами.

В 2010 году занимала 8 место по продажам ридеров в Китае.

Награды 
В мае 2006 года Aigo признана Министерством информационной индустрии народа КНР одной из ста лучших китайских IT-компаний.

В июле 2006 года Aigo оценили как самый ценный бренд в китайских IT-компаниях.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Aigo
 Сайт Aigo на английском языке
 Все награды

Производители_электроники Китая
Компании Пекина